Die Delray Beach Open 2023 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar 2023 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Rotterdam die ABN AMRO Open und in Buenos Aires die Argentina Open statt. Das Turnier in Buenos Aires zählte wie die Delray Beach Open, zur Kategorie ATP Tour 250. Das Turnier in Rotterdam zählte zur höheren Kategorie ATP Tour 500.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 642.735 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 718.245 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Tour 2023
2023